Az 1972-es US Open női versenyét az amerikai Billie Jean King nyerte aki két szettben diadalmaskodott az ausztrál Kerry Melville ellen.

Kiemeltek 

  Billie Jean King (Bajnok)</li>
  Evonne Goolagong (Harmadik kör)</li>
  Chris Evert (Elődöntős)</li>
  Rosie Casals (Negyeddöntős)</li>
  Margaret Court (Elődöntős)</li>
  Nancy Gunter (Első kör)</li>
  Françoise Durr (Harmadik kör)</li>
  Virginia Wade (Negyeddöntős)</li>
</ol>

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Források 
 

1972 a teniszben